Le championnat de France est l'appellation abrégée de nombreuses compétitions, généralement sportives mais pas obligatoirement, regroupant des équipes ou des individus français. Il existe également une .

Championnats actuels

Sport

Non sportifs

Championnats disparus

Sport

Non sportifs

Voir aussi 
 Liste des championnats
 Liste des coupes - 
 le championnat de France de foot fauteuil